Bezovica je ime več naselij:
 
 Bezovica, Koper
 Bezovica, Vojnik